Sinocallipus är ett släkte av mångfotingar. Sinocallipus ingår i familjen Sinocallipodidae. 

Sinocallipus är enda släktet i familjen Sinocallipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Sinocallipus